Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1956 года проводились только среди мужчин. Матчи проходили 23 ноября — 6 декабря на двух стадионах Мельбурна. Финал и поединок за 3-4-е места провели на «Мельбурн Крикет Граунд», остальные — на «Олимпик-парк».

В турнире участвовали 12 команд. Три сборных представляли Европу (Великобритания, ФРГ, Бельгия), пять — Азию (Индия, Пакистан, Афганистан, Сингапур, Малайя), две — Австралию и Океанию (Австралия, Новая Зеландия), одна — Северную Америку (США), одна — Африку (Кения). Представители Австралии и Океании и Африки впервые участвовали в олимпийском хоккейном турнире. Сборная ФРГ выступала под маркой Объединённой германской команды. Первоначально планировалось, что команд будет 13, однако Нидерланды отказались от участия в Играх в знак протеста против ввода советских войск в Венгрию.

Турнир проводился по двухступенчатой системе. Сначала команды разделили на три группы. Победители групповых турниров (Индия, Великобритания и Пакистан), а также вторая команда сильнейшей по рейтингу группы C (ОГК) вышли в полуфинал. Остальные в зависимости от занятых позиций провели круговые турниры за 5-8-е и 9-12-е места.

Чемпионский титул шестой раз в истории и шестой раз подряд завоевала сборная Индии, в финале победившая Пакистан — 1:0. Трёхкратными олимпийскими чемпионами стали Ранганатхан Фрэнсис, Рандхир Сингх Джентл, Лесли Клаудиус, Балбир Сингх, двукратными — Амир Кумар, Говинд Перумал, Удхам Сингх, Рагхбир Лал.

Пакистанцам, которые в 1948 и 1952 годах занимали 4-е место, досталось серебро, бронзу выиграли немцы. Для этих сборных олимпийские награды стали первыми в истории.

Медалисты

Результаты

Группа А

Группа B 

Дополнительный матч за 1-е место в группе

Группа C

Турнир за 9-12-е места

Турнир за 5-8-е места

Полуфинал

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Снайперы 

14 мячей

 Удхам Сингх

6 мячей

 Хардъял Сингх
 Гай Макгрегор

5 мячей

 Морис Фоли
 Эрик Пирс
 Джон Конрой
 Балбир Сингх
 Рандхир Сингх Джентл
 Гурдев Сингх
 Перси Пеннефазер

4 мяча

 Аман Улла Карим
 Фил Байгрейв

3 мяча

 Реджинальд Йоханссон
 Абдул Хамид

2 мяча

 Иан Дик
 Джахан Гулам Нуристани
 Бахтеяр Гулам Мангал
 Нил Форстер
 Чарльз Стивен
 Билл Плендерлейт
 Томас Лоуренс
 Айван Армстронг
 Кит Камберпетч
 Хуго Долльхайзер
 Вольфганг Нонн
 Хуго Будингер
 Насир Бунда
 Хабибур Рехман
 Мотиулла Хан

1 мяч

 Десмонд Спэкмен
 Глен Джобсон
 Наджам Яхья
 Дэвид Томас
 Майкл Даути
 Лесли Клаудиус
 Чуа Ен Ким
 Чуа Ен Чен
 Арчи Карри
 Джон Тайнэн
 Вернер Розенбаум
 Хайнц Радзиковски
 Манзур Хуссейн Атиф
 Арумугам Виджьяратнам
 Майкл Райт
 Руди Мосберген
 Фред Фернандес
 Чай Хон Ям
 Осберт де Розарио
 Курт Орбан
 Джеймс Йонгенел
 Гарри Маркоплос

Неизвестны авторы 40 мячей (Кения — 14, Малайя — 11, Бельгия — 9, Новая Зеландия — 5, Афганистан — 1).

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1956
1956 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии